Вадим Викторович Коженов (род. 20 июля 1981 года, Московская область, г. Ивантеевка) — общественный деятель, глава Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России», Член Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве, Член Общественного совета ФАДН России, Член экспертного совета ГУВМ МВД России, Лауреат премии «В центре внимания» МВД России.

Образование 
 1999-2004 гг. Специалитет: МГТУ им. Н. Э. Баумана, Космический факультет, специальность: Информатика и вычислительная техника.

 2015-2017 гг. Магистратура: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Факультет: Институт государственной службы и управления (ИГСУ). Специальность: Государственное и муниципальное управление (ГМУ).

Биография 
 2001-2008 гг. Предприниматель.

 2008- 2015 гг. Президент Некоммерческой организации «Фонд Содействия борьбе с Терроризмом».
 с 2015 года по настоящее время Президент Общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России»
 с 2017 года Член Общественного совета ГУ МВД России по г. Москве.
 с 2017 года Член Общественного совета ФАДН России.
 с 2019 года Член экспертного совета ГУВМ МВД России.
 в 2019 году Лауреат премии «В центре внимания» МВД России.

Семья 
Женат, есть дочь

Примечания 
 Коженов Вадим Викторович на Радио «Говорит Москва»
 Вадим Коженов на 1 канале
 Вадим Коженов: Названы три главные проблемы мигрантов в России
 Говорит Москва. Федерация мигрантов России
 Российская газета: интервью эксперта
 ОТР: работу своим
 Курс молодого мигранта: Вечерняя Москва
 Парламентская газета: Эксперты обсудят мигрантов и российские законы
 Мигранты за или против. Коженов, Дёмушкин
 Вадим Коженов: упоминания в СМИ
 Московский комсомолец
 Коммерсантъ

Персоналии по алфавиту